Feiling ist der Familienname folgender Personen: 

 C. E. Feiling (1961–1997), argentinischer Schriftsteller
 Keith Feiling (1884–1977), englischer Historiker